El nombre de Juan Navarro puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Juan Navarro (siglo XIII-1290). Sacerdote trinitario y redentor de cautivos español.
 Juan Navarro Hispalensis (c. 1530-1580). Compositor español de la Escuela Sevillana o andaluza de polifonistas.
 Juan Navarro (1699-1725). Arquitecto español.
 Juan Navarro Reverter (1844-1924). Literato y político español.
 Juan Navarro Reverter y Gomis (1874-1933). Abogado y político español e hijo del anterior.
 Juan Navarro Ramón (1903-1989). Pintor y grabador español.
 Juan Navarro Baldeweg (nacido en 1939). Arquitecto, pintor y escultor español.
 Juan Navarro Castellanos (nacido en 1945). Obispo emérito de Tuxpan, Veracruz, México.
 Juan Navarro Bohigues (nacido en 1957). Futbolista español que jugaba como centrocampista.
 Juan Navarro Jiménez. Político peruano.